

Любінь — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Любінь — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Любінь (Любень) — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства